Konsulat Ekwadoru w Gdańsku (Consulado de Ecuador en Danzig, Konsulat von Ecuador in Danzig) – ekwadorska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Ekwadoru w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1932. Urząd funkcjonował do 1939.

Kierownicy konsulatu 
 1932 - Helmuth Wohlisch, konsul
 1935-1939 - Friedrich Schlicht, konsul

Siedziba 
 Hopfengasse 93 (obecnie ul. Chmielna) (1935-1939)

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Zobacz też 
 Ambasada Ekwadoru w Berlinie

Przypisy 

Gdańsk
Ekwador
Ekwador
Stosunki polsko-ekwadorskie